Френк Брімсек (,  26 вересня 1915, Евлет —  11 листопада 1998, Вірджинія) — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1966 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1934 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 582 матчі в НХЛ, включаючи 68 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1939.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1939, 1942.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939, 1941.
 Трофей Везіни — 1939, 1942.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1940, 1941, 1943, 1946, 1947, 1948.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948.
 Під 67-м номером входить до списку найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News (1997).

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Спортсмени з Міннесоти